Пьер-Этьен Уилл (, ; род. 14 июля 1944 года) ― французский китаевед, профессор по современной истории Китая в Коллеж де Франс и редактор академического журнала «Тун Пао» (). Иностранный член Американского философского общества (2022).

Родился в 1944 году в Ду, учился в Высшей нормальной школе с 1963 до 1967. В 1968 году, он стал agrégé de grammaire и в 1975 году доктор в Высшей школе социальных наук. В 2021 году, он стал лауреатом Медаль имени Джайлз за свой двух-томный труд «Руководители и антологии для служащих в Китайской империи» ().

Академические труды 
 «Бюрократия и голод в Китае в XVIII веке» ()
 «Числа, небесные тела, платены и внутренности: семь эссе о истории науки и техники в Восточной Азии» ()
 «Китай и демократия. Традиция, право и учреждения.» ()
 «Руководители и антологии для служащих в Китайской империи» ()

Примечания

Ссылки  
 Bibliographie complète (Полная библиография) 
  Jean-Pierre Abel-Rémusat et ses successeurs (Серия лекции о французском китаеведении) 

Синологи
Синологи Франции
Сотрудники Коллеж де Франс
Иностранные члены Американского философского общества
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)